Gam steht für:
 Gam (Raja Ampat), eine Insel des Raja Ampat-Archipels (Indonesien)
 Gam (Misool), eine kleine Insel vor der Küste von Misool, ebenfalls Raja Ampat-Archipel
 Gam (Einheit), persische Längeneinheit
 Gam (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte:
 Gam (Namibia), Siedlung in Namibia

gam steht für:
 Kandawo (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Western Highlands Province, Papua-Neuguinea

GAM steht für:
 Galería de Arte Mexicano, Kunstgalerie für moderne mexikanische Kunst in Mexiko-Stadt
 GAM (Unternehmen), Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen
 Gambia, olympisches Länderkürzel 
 Generalisierte Additive Modelle, siehe Regressionsanalyse#Verallgemeinerte Verfahren
 (acehnisch: Gerakan Aceh Merdeka), siehe Bewegung Freies Aceh
 Gesellschaft für Allgemeinmedizin der DDR
 Grazer Architektur Magazin
 Gruppe ArbeiterInnenmacht, trotzkistisch orientierte Gruppe in Deutschland
 Gambell Airport (IATA-Code)

G.A.M. steht für:
 G.A.M., ehemaliger französischer Automobilhersteller

GaM steht für:
 Gymnasium am Markt (Bünde)

Siehe auch: 
 Gam Point, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Abkürzung